Celebration City était un parc d'attractions nocturne américain situé à Branson dans le Missouri. Ce parc avait pour thème l'Amérique du  : on pouvait ainsi s'immerger dans les décors de la Route 66, des petites villes américaines des années 1900 et de chemins pédestres en bord de mer des années 1920. Le parc était géré par la compagnie Herschend Family Entertainment's et était censé suivre les traces du parc Silver Dollar City le jour où la thématique du  de ce parc cessa. Celebration City ouvrait en fin d'après midi et la journée servait à mettre en place les lasers et les feux d'artifice.

Historique 
En 1999, un parc nommé Branson USA ouvrit à cet endroit mais n'eut que peu de succès et il dut fermer ses portes en 2001. La compagnie Herschend Family Entertainment Corporation acheta le parc pour plus de 40 millions de dollars en 2002 avec l'intention de le développer et de le rouvrir. Branson USA rouvrit ses portes en tant que Celebration City à la suite de nombreuses modifications et une large expansion. Le parc fut équipé de lasers, de spectacles pyrotechniques et aquatiques, de montagnes russes en bois ainsi que de Bûches toutes neuves en 2008. 

Le , la Herschend Family Entertainment Corporation annonça que le parc ne rouvrirait pas ses portes en 2009 en raison d'un déficit budgétaire et le parc ferma ses portes définitivement le . Herschend continue de gérer le parc Silver Dollar City et les attractions White Water et a annoncé à la fermeture qu'il avait des projets concernant le développement de ce site, notamment un aquarium public, d'autres attractions plus familiales et de donner un nouveau thème au parc.

Quelques attractions 
 Accelerator, une attraction Tour de chute de type Double Shot
 Bumble Bee, une attraction pour les enfants
 Jack Rabbit, des montagnes russes en métal
 Roaring Falls, un Shoot the Chute, relocalisation de Geauga Lake's Wildwater Kingdom
 Slick's Slightly Used Cars, des Auto-tamponneuses
 The Electric Star Wheel, une grande roue
 The Flying Carpet, le Tapis volant
 The Ozark Wildcat, des montagnes russes en bois
 Thunderbolt, des montagnes russes en métal
 Vintage Carousel, un carrousel

Voir aussi 
 Liste des parcs de loisirs des États-Unis

Références

Liens externes 
  site officiel

Parc de loisirs au Missouri
Parc à thème
Parc de loisirs disparu
Parc Herschend Family
Comté de Taney
Entreprise disparue en 2008